Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 222001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 kwietnia 1998 do 13 września 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

222001-222100

222101-222200

222201-222300

222301-222400

222401-222500

222501-222600

222601-222700

222701-222800

222801-222900

222901-223000

Przypisy 

Lista planetoid 222001-223000